Klinting bezeichnet:

 Lars Klinting (1948–2006), schwedischer Kinderbuchautor und Illustrator

Siehe auch:
 Ulkebøl Sogn, für die ehemalige Gemeinde im Kreis Sonderburg